CFF est un sigle qui peut signifier :
 Chemins de fer fédéraux, la principale compagne de chemin de fer en Suisse ;
 Compact Font Format, (en français, format de fonte compact), un format de compactage de fonte numérique développé par Adobe Systems ;
 Comité des forges de France ;
 Crédit foncier de France.

CFF est un code qui peut signifier :
 , en Angola, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports